Bangassé peut désigner :
 Bangassé, la commune rurale située dans le département de Boussou au Burkina Faso,
 Bangassé, la commune rurale située dans le département de Kaya au Burkina Faso.